Новые Горки — название населённых пунктов в России:
 
 Новые Горки — село в Лежневском районе Ивановской области.
 Новые Горки — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Новые Горки — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Новые Горки — село в Чернском районе Тульской области.
 Новые Горки — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.